Heracleum lanceolatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen Iwanowitsch Bordzilowski. Heracleum lanceolatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
lanceolatum